Lamoricière peut faire référence à :
 Le général français Christophe Louis Léon Juchault de Lamoricière (1806-1865) ;
 Lamoricière, aujourd'hui Ouled Mimoun, est une commune du département d'Oran en Algérie nommée en hommage au général  ;
 Le paquebot Lamoricière nommé en hommage au général ;
 L'avenue Lamoricière à Paris nommée en hommage au général ;
 La rue Lamoricière à Nantes nommée en hommage au général ;
 La place Lamoricière à Constantine, département de Constantine, nommée en hommage au général.